Poste San Marino («Почта Сан-Марино»), до 2012 года Poste sammerinesi, — компания, отвечающая за почтовую связь в Республике Сан-Марино, которая является членом Всемирного почтового союза (ВПС) с 1915 года.

История 

Почтовая связь была учреждена в Сан-Марино 7 октября 1607 года для получения из Римини (Италия) почты, отправляемой в республику.

В 1877 году в Сан-Марино вышли первые почтовые марки.

С 2008 года Poste sammarinesi с помощью итальянской почты (Poste Italiane) и в сотрудничестве с ВПС начала оказывать банковские услуги в Италии.

Расположение 
Управление сан-маринской почты и компании Poste San Marino размещается в городе Сан-Марино, во Дворце почты, построенном в 1932 году, по адресу:
17, Contrada Omerelli, 47890 San Marino

Почтовые отделения компании находятся в городах Аккуавива, Борго-Маджоре, Кьесануова, Догана, Доманьяно, Фаэтано, Фьорентино, Сан-Марино, Серравалле.

См. также 
 История почты и почтовых марок Сан-Марино
 Связь в Сан-Марино
 it:Comunicazioni a San Marino

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Компании Сан-Марино
 
Почтовые организации и компании Европы